EurAsia (jongerenvereniging), een interculturele jongerenvereniging in Wallonië.
Eurasia (studentenvereniging), een op Turkse studenten gerichte vereniging in Den Haag.